Dobrenice – dawna kolonia w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Łęki Szlacheckie.  Miejscowość zniesiona 1 stycznia 2017.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa piotrkowskiego.

Zobacz też: Dobrenice

Przypisy 

Łęki Szlacheckie (gmina)